Британський тихоокеанський флот (1944–1945)
 Тихоокеанські морські сили Канади
 Тихоокеанські військово-морські сили Мексики
 Тихоокеанський флот ВМФ Росії
 Тихоокеанський флот США
 Тихоокеанський резервний флот США